Ситуријачи има више значења:

 Ситуријачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ситуријачи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику